O Aterro Sanitário de Goiânia é o destino do lixo de Goiânia. É localizado no quilômetro 3 da rodovia estadual GO-060, na saída para o município de Trindade. 

Utilizado desde 1983 como um lixão, foi fundado somente em 1993. Atualmente, o local faz depósito e tratamentos no lixo. Em 2009, foi coletado mais de quatrocentas mil toneladas de lixo no local.

Construções de Goiânia
Resíduos sólidos